Dérapage contrôlé (Troppo rischio per un uomo solo), film italien de Luciano Ercoli sorti en 1973 ;
 Dérapage contrôlé (Electra Glide in Blue), film américain de James William Guercio sorti en 1973 ;
 Dérapage contrôlé,  de la série de bande dessinée Sillage, publié en 2010.